Telekom (kratica za telekomunikacije) je generično ime podjetij, ki ponujajo storitve na podlagi fizične telekomunikacijske infrastrukture. Pogosto so nacionalni operaterji.V Veliki Britaniji ima to vlogo British Telecom, v Nemčiji Deutsche Telekom, v Franciji France Telecom. V Sloveniji od leta 1995 obstaja Telekom Slovenije, ki je nastal z razdružitvijo PTT Slovenije na Pošto Slovenije in Telekom Slovenije. Slednji skupaj z več hčerinskimi družbami sestavlja Skupino Telekom Slovenije, ki ponuja fiksno in mobilno telefonijo, širokopasovni internet, IP-telefonijo in IP-televizijo ter multimedijske storitve in vsebine.

Zunanje povezave 
 Uradna stran Telekoma Slovenije
 Uradna stran British Telecom
 Uradna stran Deutsche Telecom 
 Uradna stran France Telecom

Glej tudi 
 Telekom Slovenije

Telekomunikacije
Podjetja